Charles Batteux (1713 - 1780), homme d'Église, érudit et polygraphe français ;
Albert Batteux (1919 - 2003), footballeur français ;
 Joël-Guy Batteux (1943 - 2021), homme politique français.

Voir aussi 
 Jean-Claude Bateux, homme politique.